Die Slowenische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in den Niederlanden und Belgien:

EM-Qualifikation 2000

Spielergebnisse 

Abschlusstabelle

Relegationsspiel

13.11.1999: Slowenien – Ukraine 2:1

17.11.1999: Ukraine – Slowenien 1:1

Slowenisches Aufgebot

Spiele Sloweniens

Vorrunde 
  Jugoslawien –  Slowenien 3:3 (0:1)
  Slowenien –  Spanien 1:2 (0:1)
  Slowenien –  Norwegen 0:0

Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2000/Gruppe C

Weblinks 
 Slowenien zur EM 2000 auf fussballdaten.de

Slowenien
Slowenische Fußballnationalmannschaft bei Europameisterschaften